L'ESL One Rio 2020 est la  du Counter-Strike: Global Offensive Major Championships. Il devait se dérouler à Rio de Janeiro, au Brésil, du 11 au  à la Jeunesse Arena, salle d'une capacité de .C'est la première fois qu'un  est organisé dans un pays d'Amérique du Sud.

À cause de la pandémie provoquée par le coronavirus, l’événement est d'abord repoussé au mois de novembre 2020, devenant le seul Major de l'année. De ce fait, la dotation est doublée, montant l'ensemble des gains à . Les organisateurs ont aussi annoncé un changement majeur dans le système de qualification. Dorénavant, il n'y a plus de places garanties acquises lors du Major précédent. Les équipes participeront à un ensemble de six championnats régionalisés en ligne, amassant des points à chaque tournoi. Le classement final déterminera les qualifiés pour les différents tours du Major.

Devant la stagnation du climat sanitaire, Valve, éditeur du jeu et principal sponsor de la compétition, décide finalement de reporter l'événement à 2021. 2020 est donc une année sans Major pour la scène compétitive de CS:GO, une première depuis 2013. Le tournoi est finalement définitivement annulé en décembre 2020, quand Valve annonce que le major aura finalement lieu en Europe.

Qualifications 
Les qualifications sont organisés en trois compétitions composés de six tournois régionalisés. Les six régions définies par les organisateurs sont l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Communauté des États indépendants, l'Asie et l'Océanie. Le classement à la fin de chaque tournois apporte un nombre de points qui comptent pour un classement général. C'est à partir de ce dernier que les places sont attribuées pour le Major. En tout  y participent, avec les mêmes chances de qualification, pour  disponibles.

Attribution des places 

 EU = Europe
 CEI = Communauté des états indépendant
 ADN = Amérique du Nord
 ADS = Amérique du Sud
 OC = Océanie
 AS = Asie

Participants
Europe : 

  Astralis
  ENCE
  Team Vitality
  Mousesports
  G2 Esports
  Faze Clan
  North
  Contact Gaming
  Fnatic
  Complexity
  Team Heretics
  Ninjas in Pyjamas
  Movistar Riders
  Copenhagen Flames
  Godsent
  Dignitas

CEI :

  Virtus.pro
  Natus Vincere
  Winstrike Team
  Gambit Youngsters
  Syman Gaming
  Team spirit
  Espada
  Hard Legion Esports
  Team Unique
  forZe
  pro100
  Nemiga Gaming

Amérique du Nord :

  Evil Geniuses
  Team Liquid
  100 thieves
  Made in Brasil
  Furia Esports
  Bad News bears
  Gen.G Esports
  Cloud9
  Triumph
  Team Envy
  Orgless
  Yeah Gaming

Amérique du Sud :

  Red Canids
  Boom Esports
  Isurus Gaming
  Team One

Océanie :

  Renegades
  Order
  Chiefs Esports Club
  Ground Zero Gaming

Asie :

  Tyloo
  Vici Gaming
  Mazaalai
  Tiger
  Lucid dream
  Camel Riders
  D13
  Beyond Esports

ESL One: Road to Rio

Europe 
Le tournoi se joue en deux phases. La phase de groupe qui est composée de deux poules de huit équipes ou chacune d'entre elles ne s'affrontera qu'une seule fois et la phase finale qui est un tournoi à double élimination. La compétition se déroule entre le 22 avril et le 17 mai, la cagnotte est fixée à .

Phases de groupe

Phase Finale

CEI 
Le tournoi se joue en deux phases. La phase de groupe qui est composée de deux poules de six équipes ou chacune d'entre elles ne s'affrontera qu'une seule fois et la phase finale qui est un tournoi à élimination directe ou les deux premiers de chaque poules commencent directement en demi-finale. La compétition se déroule entre le 30 avril et le 17 mai, la cagnotte est fixée à .

Phases de groupe

Amérique du Nord 
Le tournoi se joue en deux phases. La phase de groupe qui est composée de deux poules de six équipes ou chacune d'entre elles ne s'affrontera qu'une seule fois et la phase finale qui est un tournoi à élimination directe ou les deux premiers de chaque poules commencent directement en demi-finale. La compétition se déroule entre le 22 avril et le 17 mai, la cagnotte est fixée à .

Phases de groupe

Phase Finale

Amérique du Sud 
Le tournoi se joue en deux phases. La phase de groupe qui est composée d'une poule de quatre équipes en match simple et la phase finale qui est un tournoi à élimination directe où le premier de la poule commence directement en finale et le deuxième et troisième commencent en demi-finale . La compétition se déroule entre le 22 et 26 avril, la cagnotte est fixée à .

Phases de groupe

Phase finale

Asie 
Le tournoi se joue en deux phases. La phase de groupe qui est composée d'une poule de quatre équipes ou chacune d'entre elles ne s'affrontera qu'une seule fois et la phase finale qui est un tournoi à élimination directe. La compétition se déroule entre le 6 et 10 mai, la cagnotte est fixée à .

Phases de groupe

Phase Finale

Océanie 
Le tournoi se joue en deux phases. La phase de groupe qui est composée d'une poule de quatre équipes en match simple et la phase finale qui est un tournoi à élimination directe où le premier de la poule commence directement en finale et le deuxième et troisième commencent en demi-finale . La compétition se déroule entre le 6 et 10 mai, la cagnotte est fixée à .

Phases de groupe

Phase finale

Notes et références 

Compétition d'esport
Événement sportif à Rio de Janeiro